

Toponyme 

 Blevins est située dans le comté de Hempstead, dans l’État de l’Arkansas aux Etats-Unis.

Patronyme 

 Christopher Blevins (1998-), est un coureur cycliste américain
 Jerry Blevins (1983-), est un joueur américain de baseball.
 Ruby Rose Blevins (1908-1996) chanteuse de musique country.
Patronyme anglais